Xanthandrus  — род двукрылых из семейства журчалок из трибы Bacchini.

Описание 
Метастерны с несколькими тонкими прилегающими волосками. Верхний и нижний участки волосков на стерноплеврах прикасаются вдоль переднего края тазиков задних ног на вершине с задне-медиальным пучком волосков.

Экология 
Личинки некоторых видов питаются гусеницами чешуекрылых и сидячебрюхих перепончатокрылых.

Систематика 
В мировой фауне 26 видов. Род разделяют на три подрода Afroxanthandrus, Androsyrphus и Xanthandrus.

Распространение 
Широко распространённый род, отсутствует в Центральной Азии, западе Северной Америки, крайнем юге Южной Америки, Океании, на Мадагаскаре.

Примечания 

Syrphinae
Роды двукрылых